

Persone
Aqil Məmmədov – calciatore azero
Azər Məmmədov – calciatore azero
Camal Məmmədov – calciatore azero
Elman Məmmədov – politico azero
Elşən Məmmədov – calciatore azero
Elvin Məmmədov – calciatore azero
Fərid Məmmədov – cantante azero
Füzuli Məmmədov – calciatore azero
İlham Məmmədov – calciatore azero
İlqar Məmmədov (1970) – politico ed attivista per i diritti umani azero
İlqar Məmmədov (1975) – ex calciatore azero
İsmayıl Məmmədov – calciatore azero
Nodar Məmmədov – calciatore azero
Ramiz Məmmədov – calciatore azero
Rauf Məmmədov – scacchista azero
Teymur Məmmədov – pugile azero
Xəqani Məmmədov – calciatore azero
Ələkbər Məmmədov – calciatore e allenatore di calcio azero

Pagine correlate
Mamedov
İlqar Məmmədov

Cognomi azeri